

События 
 Консулы: Гай Юлий Цезарь (13 июля 102 — 15 марта 44 до н. э., патриций) и Марк Кальпурний Бибул (ок. 102—48 до н. э., плебей); проконсулы: Квинт Цецилий Метелл Целер (в Нарбонской Галлии) и Луций Афраний (в Цизальпийской Галлии); преторы: Гай Мунаций (Руф), Гней Корнелий Лентул Клодиан, Квинт Фабий Санга, Квинт Фуфий Кален, Луций Аппулей, Тит Ампий Бальб и Тит Веттий Сабин; пропреторы: Гней Корнелий Лентул Марцеллин (в Сирии) и Публий Корнелий Лентул Спинтер (в Испании); плебейский эдил: Луций Кальпурний Бестия; народные трибуны: Гай Альфий Флав, Гай Косконий, Гай Фанний, Гней Домиций Кальвин, Квинт Анхарий, Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион Назика и Публий Ватиний; квесторы: Луций Процилий, Луций Эмилий Лепид Павел (в Македонии) и Цецилий; монетный триумвир: Марк Ноний Суфенат.
 Утверждение мероприятий Помпея на Востоке. Земли в Кампанье розданы ветеранам. «Аграрный закон Юлия». За 1.5 млн фунтов сенат подтвердил право Авлета на египетский трон. Катон отправлен на 2 года на Кипр. Брак Помпея с Юлией, дочерью Цезаря. Брак Цезаря с Кальпурнией, дочерью Луция Пизона. Публий Клавдий (Клодий) Пульхр перешёл в плебеи и был избран трибуном. С помощью Клодия Цезарь добивается изгнания Цицерона из Италии. Сенат предлагает Цезарю управление государственными дорогами и лесами Италии, но Цезарь добился управления Иллириком, Цизальпинской и Трансальпинской Галлией.
 Публикация в Риме Acta Diurna Populi Romani и Acta Senatus (прообраз современных газет).
 Ариовист подписывает договор о дружбе с Римом.
 10 декабря — Публий Клодий Пульхр, отказавшийся от патрицианского достоинства, избран народным трибуном.
 Брак Цезаря и Кальпурнии Пизонис
Хань:
 Взят под контроль весь «Северный Путь».
Хунну:
 Борьба знати. Многие вельможи эмигрируют в Китай. Восстание рода Югянь.

Родились 
 59, ок. — Тит Ливий (ум. 17), римский историк.

Скончались 
 Январь — Гай Октавий, отец Октавиана Августа;
 Весна — Квинт Цецилий Метелл Целер (род. ок. 103 до н. э.), консул 60 до н. э. По слухам, был отравлен Клодией;
 1-я половина лета — Гай Косконий, претор Римской республики 63 до н. э. и наместник Дальней Испании, креатура Гая Юлия Цезаря.

См. также

Примечания